

Cinema 
 Il marsigliese - Storia del re dello scasso (Le solitaire) – film francese del 1972 diretto da Alain Brunet.
 Il colpo grosso del marsigliese (Quand la ville s'éveille) – film francese del 1977 diretto da  Pierre Grasset.

Televisione 
 Il marsigliese – miniserie televisiva italiana del 1975 diretta da Giacomo Battiato.